André Higelin – ginnasta francese
 Izïa Higelin – cantante, musicista e attrice francese
 Jacques Higelin – cantautore, musicista e attore francese